Das Fukuoka International Women’s Tennis 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Fukuoka. Das Rasenturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 8. bis 15. Mai 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Fukuoka